Gerts ist der Familienname folgender Personen:

 Floris Gerts (* 1992), niederländischer Radrennfahrer
 Tina Gerts (* 1978), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), Sprecherin der Grünen Jugend